Ион Нистор Янку (Нистор Йон-Янку; ; а, с. Биволерие Сучавского уезда (Южная Буковина), Австро-Венгрия — 11 ноября 1962, Бухарест, Румыния) — румынский , политический и государственный деятель Австро-Венгрии и Румынии, академик Академии Наук Румынии, ученый,  и ректор Черновицкого университета.

Биография 
Закончив Радовецкий немецкий лицей (1897) и философский факультет Черновицкого университета (1904), работал преподавателем лицеев в Сучаве (1904—1907) и в Черновцах (1907—1908).

После обучения (1908—1911) в университете Вены, а также университетах Бухареста, Мюнхена, Берлина, где Нистор посещал занятия по истории (общей и средневековой), византологии, палеографии, славистике, этнологии, политической экономике у историков Д. Ончула, Н.Йорги, А.-Д.Ксенопола, слависта К.-Й.Йиричека, экономиста К. Лампрехта и др. Завершил для Вены две работы: докторскую «Молдавские претензии на Покутье» (1910) и хабилитационную «Внешнеторговые связи Молдавии XIV—XV вв.» (1911), которая была отмечена премией АН Румынии.

В 1911 году стал приват-доцентом кафедры юго-восточной европейской истории в Венском университете, а с 1912 (до 1940) — профессором и заведующим такой же кафедры в Черновицком университете, в основном излагая историю Румынии и Буковины.

Ректор Черновицкого университета (1920—1921 и 1933—1940).

Нистор — почетный член Чешской академии (1935), участник многочисленных международных конгрессов историков.

Начав с активного членства в национальных обществах: «Junimea» («Молодежь»; президент 1898—1899), Общество румынской культуры и литературы Буковины, «Румынская школа», «Румынский клуб» и др., стал членом правления Национально-либеральной партии Румынии и постоянным членом правительства.

В 1918—1919 годах был министром румынского правительства по управлению Буковиной с правом выдачи ординаций-законов (1918—1919), основал Демократическую партию объединения, с печатным органом «Glasul Bucovinei»; закрыл немецкие лицеи, ввел румынский язык в органах управления; способствовал румынизации немецкоязычного Черновицкого университета и Буковины.

Впоследствии Нистор был министром — делегатом Буковины в правительстве Брэтиану (1922—1926), принимая участие в создании новой конституции Румынии (23 марта 1923); министром общественных работ (1927—1928); сенатором права (1928—1933); государственным секретарем по этническим меньшинствам (1933) в министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты (1935—1937); министром труда (1937—1939) и министром культуры и искусства (1939—1940).

Отмечен 10 орденами Румынии («Звезда Румынии», Короной Румынии, Крестом, орденом Фердинанда) и 4 орденами других государств.

Нистор резко выступал против коммунизма, социал-демократии и национал-социализма, а впоследствии — против присоединения Бессарабии и Буковины к УССР.

Нистор не был привлечен к правительству Й. Антонеску, однако оставлен профессором философского факультета в Бухаресте (1940—1941).

С 1941 — на пенсии, продолжая быть директором коллекции библиотеки Академии Наук Румынии (1940—1945).

С образованием Румынской Народной Республики лишен членства в Академии Наук Румынии (10 июня 1948) и заключен без суда в Сигет (с 1948 года по 8 июля 1955 год).

Умер 11 ноября 1962 года в г. Бухарест.

Взгляды 
Опубликовал документальные источники по истории средневековой Молдовы. Нистор сначала выступал против теории «исторического права», однако во время Первой мировой войны стал последователем этой дисциплины.

В ряде трудов («Молдавские претензии на Покутье», Вена, 1910; «Румыны и русины на Буковине», Бухарест, 1915; «Национальная борьба на Буковине», Бухарест, 1918) Нистор доказывал, что славянские топонимы в Молдавии происходят от славянских племен, которые двигались в 4-5 ст. на Балканский полуостров; что молдавская территория никогда не была владением Галицкого княжества, а русинский язык официально не употреблялся в Молдове. Что румыны — единственное автохтонное население Буковины; украинцы на Буковине — это выдумка австрийцев после 1848 года.

Эту антиукраинскую теорию, которую отрицали буковинские ученые Раймунд Фридрих Кайндль, С. Смаль-Стоцкий, М. Кордуба и др., Румыния использовала 1918—1919 года на Парижской мирной конференции для оправдания оккупации части Буковины, которая сегодня принадлежит Украине.

Научная деятельность 
Ион Янку Нистор — автор более 300 научных трудов, занимался проблемами истории румынского народа с 14 до нач. 20 ст., вопросами литературы, образования, искусства и культуры Буковины.

Обогатил 44-томную документальную подборку братьев Гурмузаки на 5 томов новых материалов.

Важнейшие произведения:

 «Стефан Великий» (1904);
 «Внешние коммерческие связи Молдавии в XIV—XVI вв.» (1911);
 "Румынская таможня в XV—XVI вв. (1912);
 «Взгляд на историю образования на Буковине» (1912);
 «Румыны и украинцы Буковины» (1915);
 "Происхождение названия «Буковина» (1915);
 «Румыны и русины из Буковины» (1923);
 «Чехо-словаки и румыны» (1930);
 «История церковного фонда Буковины» (1931);
 «Монастыри Буковины» (1931);
 «Александр Добрый» (1932);
 «Украинский вопрос в свете истории» (1934);
 «Некоторые воспоминания со времен воссоединения» (1938);
 «Воссоединения Буковины с Румынией» (1940);
 «Украина в зеркале молдавских хроник» (1942);
 «История Бессарабии» (1923-51);
 «Бессарабия и Буковина» (1939);
 «История Буковины» (1951-91, из рукописи опубликована в 1991) .

Примечания

Источники и литература 
 «А. Д Огуй». Нистор Йон-Янку  // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2010. — Т. 7 Мл — А. — С. 421. — ISBN 978-966-00-1061-1.
 Буковина. Выдающиеся личности: 1875—1919 (Биографический справочник)/ Автор-сост. А. Н. Павлюк.- Черновцы: Золотые литавры, 2000.- 252 с.
 Игорь Поддубный. Всемирная история как предмет преподавания и исследования в Черновицком университете (20 — 30-и рр. XX века.) 
 Nistor I. Istoria Bucovinei. /Editie^i studiu bio-bibliografic de S. Neagoe.
 Черновицкий университет: 1875—1995. Страницы истории. — Черновцы, Рута, 1995. — С.73.
 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Имена славных современников /Сост. Струк Н., Матвийчук А. — К.: Мир успеха, 2005
 Membrii Academiei Române din 1866 până în prezent — N 
 Informatii suplimentare la Liceul Tehnologic «Ion Nistor», Vicovu de Sus 
 Masonul Ion Nistor, artizanul unirii Bucovinei cu Regatul Român , 7 noiembrie 2013, Dinu Zară, Adevărul
 Fișa de încarcerare la Sighet 

История Буковины
Политики Австро-Венгрии
Сенаторы Румынии
Члены Палаты депутатов Румынии
Министры общественных работ Румынии
Министры культуры Румынии
Преподаватели Черновицкого университета
Преподаватели Венского университета
Члены Румынской академии